Снєжногорськ — місто у Мурманській області, Росія
 Снєжногорськ — селище міського типу у Красноярському краї, Росія.